David Suarez (politicus), een Filipijnse politicus;
 David Suarez (voetballer), een Franse voetballer.